Метелица — перенос ветром падающего и/или выпавшего ранее снега.

Фамилия 
 Метелица, Валерий Андреевич (1941—2015) — советский и российский тренер по самбо.
 Метелица, Наталья Ивановна (род. 1948) — советский и российский театровед, куратор.
 Метелица, Семён Борисович (Соломон Борисович Ицкович, 1912—1974) — поэт, прозаик, драматург и переводчик.
 Метелица, Сергей Николаевич (род. 1974) — российский футболист.

Транспортные средства 
 «Метелица» — модульный снегоболотоход.
 БКМ-85300М «Метелица» — трамвайный вагон разработки «Stadler Rail» и производства завода Белкоммунмаш.

Другое 
 Метелица — народный танец восточных славян.
 Госпожа Метелица — сказка братьев Гримм о волшебнице из колодца.
 «Метелица» — женская полярная научно-исследовательская команда.
 «Метелица» — женская хоккеная команда из Челябинска.

См. также 
 Вдоль по улице метелица метёт